Asiatiska mästerskapet i fotboll 2023 är den 18:e upplagan av Asiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelas i Qatar mellan den 12 januari och 10 februari 2024.

Mästerskapet var ursprungligen planerad att spelas i Kina mellan 16 juni till 16 juli 2023. Den 14 maj 2022 meddelade AFC meddelade att Kina inte skulle vara värd för turneringen på grund av omständigheter orsakade av coronaviruspandemin.

Den 17 oktober 2022 meddelade AFC att turneringen kommer att hållas i Qatar. Qatar kommer att bli det första landet som är värd för tre asiatiska mästerskap, efter 1988 och 2011.

På grund av de höga sommartemperaturerna i Gulfregionen och Qatars deltagande i Concacaf Gold Cup 2023 har turneringen att skjutits upp till 12 januari–10 februari 2024.

Kvalificerade nationer

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av grupptreor

Källor
 Officiell hemsida

Referenser